Mittelschieda ist der Name folgender Orte:

 Mittelschieda (Kirchenlamitz), ein Ortsteil von Kirchenlamitz im Landkreis Wunsiedel, Bayern
 Mittelschieda (Schwarzenbach an der Saale), ein Ortsteil von Schwarzenbach an der Saale im Landkreis Hof, Bayern